Список країн світу згідно річного споживання пива на душу населення (2016).

Див. також 

 Пиво
 Пиво Німеччини
 Чеське пиво

Примітки 

Споживання пива
Культура споживання пива
споживання пива